Als Blättereule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Auenschuttflur-Blättereule
 Birken-Blättereule
 Feldflur-Blättereule
 Hauhechel-Blättereule
 Heidelbeerwald-Blättereule
 Lichtwald-Blättereule
 Moorwald-Blättereule
 Trockenrasen-Blättereule
 Waldstauden-Blättereule